Nougier est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Henry Nougier (fl. 1931–1947), pilote motocycliste français ;
 Jacques Nougier (né en 1935), volcanologue, professeur d'université, conseiller diplomatique et auteur d'ouvrages romanesques ;
 Louis-René Nougier (1912–1995), préhistorien et universitaire français.

Notes et références 

Patronyme français